Spoiler puede referirse a:

 Destripe, descripción de una parte importante de la trama de un programa de televisión, película, libro, etc., antes de que la persona lo vea.
 El alerón de un vehículo.
 Spoiler, dispositivo empleado en aeronaves para reducir la sustentación.
 Spoiler, personaje ficticio de los cómics de DC Comics.
 The Spoiler (2012),  novela escrita por Annalena McAfee.
 Spoiler (2019), álbum de estudio debut de la cantante española Aitana.